Lista de Swadesh de 207 palavras para o crioulo cabo-verdiano, incluindo a pronúncia no AFI.

Apresentação 
 Para mais informações, leia o artigo: Swadesh list (em inglês) 
A lista de palavras Swadesh (Swadesh word list), desenvolvida pelo linguista Morris Swadesh, é usada como um utensílio para o estudo da evolução das línguas em glotocronologia. Ela contém um conjunto de palavras básicas que podem ser encontradas em todas as línguas. Várias versões foram criadas, em particular:

 uma versão completa de 207 palavras, na qual algumas palavras não são encontradas em todos os contextos (contém, por exemplo, serpente e neve);
 uma versão reduzida de 100 palavras;

Essa lista de palavras não deve ser considerada como um léxico elementar para comunicar com falantes de uma dada língua; O seu único objectivo é dar uma breve ideia da língua, mostrando a sua base lexical e, quando possível, fonética.

Lista 
Apresentada em 5 variantes: Fogo, Santiago, São Nicolau, São Vicente e Santo Antão. A chamada «forma base» nem sempre existe. Está presente apenas por motivos de glotocronologia, ou pode ser mencionada quando não se quer especificar nenhuma das variantes.

Para a ortografia que será usada neste artigo, consultar o artigo principal Crioulo cabo-verdiano — sistema de escrita.

Bibliografia

Ligações externas 

Swadesh
Crioulo cabo-verdiano
Swadesh